Damià Torrents i Brunet (1883-1965), escultor català, germà de Martí Joan
 Martí Joan Torrents i Brunet (1887-1977), aquarel·lista i pintor català, germà de Damià